Blütenstaub steht für
 den Pollen der Samenpflanzen
 ein philosophisches Werk von Novalis, siehe Blüthenstaub
 Polizeiruf 110: Blütenstaub, Kriminalfilm, (1972)